Robert Wagner kan syfta på flera personer:

* Robert Wagner (född 1965), norsk dartspelare
 Robert Wagner (född 1930), amerikansk skådespelare
 Robert Wagner (1895–1946), tysk politiker
 Robert F. Wagner (1877–1953), amerikansk politiker